Соревнования прыгунов в воду среди мужчин на летних Олимпийских играх 1980 прошли 22 и 23 июля. Соревнования проводились в бассейне спорткомплекса «Олимпийского».

22 июля была проведена квалификация, в которой приняли участие 24 спортсмена из 16 стран. Наибольшее представительство получили сборные СССР и ГДР, которые были представлены тремя спортсменами. 

После квалификации лидерство, с отрывом всего в 0,09 балла над советским спортсменом Александром Портновым, получил мексиканец Карлос Хирон. Финальную часть соревнований спортсмены начинали с половиной баллов, заработанных в квалификации. После первого же прыжка лидерство захватил Александр Портнов, которое он не упустил вплоть до заключительной попытки. Серебро осталось у мексиканца Хирона, а на третье место в упорной борьбе сумел выбраться итальянец Джорджо Каньотто, который после квалификации занимал лишь 6-е место.

В финале Портнов сорвал один из прыжков, но судьи дали выполнить его повторно, так как спортсмен пожаловался на мешавший сильный шум из плавательного бассейна, где в это время советские пловчихи завоевали все три медали на дистанции 200 метров брассом. Портнов успешно выполнил повторный прыжок и в итоге занял первое место, но мексиканцы подали протест, из-за чего награждение было отложено. Лишь на следующий день протест был отклонён, и Портнов получил золото из рук принца Александра де Мерода, а мексиканец Хирон — серебро. Олимпийская чемпионка 1976 года Елена Вайцеховская, которая была на трибуне во время соревнований на Играх в Москве, позднее заявляла, то судьи поступили неверно, дав Портнову сделать повторный прыжок.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на sports-reference.com